Belambo – comune del distretto di Ambatolampy, Madagascar
 Belambo – comune del distretto di Vohemar, Madagascar